Fanahammeren är en tidigare tätort i Norge, belägen på den sydvästra delen av Bergenshalvön i Bergens kommun, Hordaland fylke.
Från 2021 räknar Statistisk Sentralbyrå Fanahammeren som en del av tätorten Bergen.

Referenser

Orter i Hordaland fylke
Bergens kommun